El término Abergement puede referirse a:
 L'Abergement-Sainte-Colombe 
 L'Abergement-de-Cuisery
 Abergement-la-Ronce
 Abergement-le-Grand
 Abergement-le-Petit
 Abergement-lès-Thésy